Polyborini – plemię ptaków z rodziny sokołowatych (Falconidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce.

Systematyka 
Do plemienia należą następujące rodzaje:
 Spiziapteryx  – jedynym przedstawicielem jest Spiziapteryx circumcincta  – sokółeczka
 Caracara 
 Ibycter  – jedynym przedstawicielem jest Ibycter americanus  – karakara białobrzucha
 Phalcoboenus 
 Milvago  – jedynym przedstawicielem jest Milvago chimachima  – karakara jasnogłowa
 Daptrius  – jedynym przedstawicielem jest Daptrius ater  – karakara czarna

Przypisy 

Sokołowate